Арнар:

 Арнар — многоцелевой стадион в Иджеване, Армения.
 Арнар Видарссон (род. 1978) — исландский футболист.